«Raúl Toro» - conjunto del nombre propio Raúl y el apellido Toro - puede referirse a:

Personajes 
 Raúl Toro Fuenzalida (1954-), entrenador y mediocampista chileno.
 Raúl Toro Julio (1911-1982), delantero chileno.
 Raúl Toro Iglesias (1988-), mediocampista chileno.
 Raúl Toro Basáez (1965-), futbolista chileno (:w:data).